«Орор» ( — «Заря») — название французских газет:
 Орор (газета, 1897) — газета, издававшаяся в Париже в 1897—1914 годах.
 Орор (газета, 1944) — газета, издававшаяся в Париже в 1944—1985 годах.